

Astronomia 
 13131 Palmyra  – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Siria
Palmira o Palmyra – antica città, ora sito archeologico
 Stati Uniti d'America
Palmyra  – villaggio della Contea di Macoupin, Illinois
Palmyra  – città della Contea di Harrison, Indiana
Palmyra  – città della Contea di Somerset, Maine
Palmyra  – township della Contea di Lenawee, Michigan
Palmyra  – capoluogo della Contea di Marion, Missouri
Palmyra  – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska
Palmyra  – borough della Contea di Burlington, New Jersey
Palmyra  – città della Contea di Wayne, New York
Palmyra  – borough della Contea di Lebanon, Pennsylvania
Palmyra  – township della Contea di Pike, Pennsylvania 
Palmyra  – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
Palmyra  – census-designated place della Contea di Utah, Utah
Palmyra  – census-designated place della Contea di Fluvanna, Virginia
Palmyra  – città della Contea di Jefferson, Wisconsin
Palmyra  – atollo delle Isole minori esterne degli Stati Uniti